Ходање 10 километара у женској конкуренцији  на 3. Светском првенству у атлетици на отвореном 1991. одржано је 24. августа у Токију, (Јапан).

Титулу светске првакиње из Рима 1987.  бранила је Ирина Страхова из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Учествовало је 42 атлетичарке из 20 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)

  (3)
  (2)
  (2)
  (3)
  (3)

  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)

  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 1991. 
Листа рекорда у ходању на 10 километара пре почетка светског првенства 23. августа 1991. године.

Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбржих светских атлетичарки у 1991. године је пре почетка светског првенства (23. августа 1991) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 1991.

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 24. августа 1991. године u 10:25.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991. на сајту WA
 Резултати трке у ходању на 10 км на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Ходање на 10 км на Светском првенству у атлетици на отвореном